Eucyclops varicoides – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1907 roku przez brytyjskiego zoologa George'a Stewardsona Brady'ego.

Bibliografia
 Walter, T. Chad (2012). Eucyclops varicoides (Brady, 1907). In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. World Register of Marine Species

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1907 roku